Фла́вио Чипо́лла (; род. 20 октября 1983 года в Риме, Италия) — итальянский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Начал играть в теннис в 9 лет вместо с отцом Кирино. Любимое покрытие — грунт. Кумиром в мире тенниса в детстве был Пит Сампрас.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2003 году. В 2004 году впервые вышел в финал на турнире из серии «фьючерс», а в 2005 сумел впервые победить на нём. В том же году дважды дошёл до финалов на турнирах серии «челленджер» в Фройденштадте и Генуи. В апреле 2006 года вышел в финал «челленджера» в Монце, а в мае выиграл «челленджер» в Турине.

В июле дебютирует в Мировом туре ATP на турнире в Умаге. В мае 2007 года, пройдя через квалификационный отбор впервые принимает участие в основной сетке на турнире из серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции. В первом раунде он сумел обыграть Теймураза Габашвили, а во втором раунде уступил Рафаэлю Надалю. В этом же году выигрывает ещё на двух турнирах серии «челленджер» в Трани и Генуи.

Сезон 2008 года начал с победы на «челленджере» в Нумеа. В апреле того же года впервые сумел дойти до четвертьфинала на турнире ATP в Эшториле. В августе он добирается до третьего круга Открытого чемпионата США.

В мае 2009 года вышел в четвертьфинал турнира в Белграде. В январе 2011 победил на пятом для себя «челленджере» за карьеру. Произошло это на турнире в Берни. В сентябре 2011 года впервые в карьере поднимается в рейтинге в первую сотню. В апреле 2012 года итальянцу удалось выйти в полуфинал турнира в Касабланке и через неделю после этого результата поднялся на самое высокое в карьере — 70-е место одиночного рейтинга. В сентябре на зальном турнире в Санкт-Петербурге смог выйти в четвертьфинал.

После двух сезонов в топ-100 результаты с 2013 года стали ухудшаться. Весной 2016 года он смог выиграть свой единственный титул в основном туре за карьеру. Произошло это в парном разряде на турнире в Стамбуле, где он выступил в команде с Дуди Селой из Израиля. В 2018 году Чиполла завершил спортивную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (25)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (15)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (81)

Победы (42)

Поражения (39)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии